Грабенберг

 Грабенберг — населённый пункт в Германии
 Грабенберг — лунный город из книги «Незнайка на Луне»